Географические названия
 Улица Свободы
 Переулок Свободы (Сестрорецк)
 Проспект Свободы
 Площадь Свободы
 Посёлок Свободы близ Пятигорска Ставропольского края.

 Скульптурные сооружения
 Статуя Свободы
 Монумент Свободы
 Памятник Свободы

 Абстрактные понятия
 Права и свободы человека и гражданина